російський етнофолізм для українця;
 хохол — у перекладі з кримсько-татарської — син неба.

Прізвище 
 Хохол Олена Миколаївна — член-кореспондент Академії медичних наук СРСР.
 Хохол Юрій Федорович — український архітектор.

Населений пункт 
 Хохол — село у Хохольському районі Воронезької області.

Примітки